Улица Чугу́нные Воро́та (название утверждено 26 августа 1960 года) — улица в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа.

Название  

Названа в 1960 году по бывшим воротам чугунного литья, вошедшим в архитектурный ансамбль, созданный архитектором Д. И. Жилярди в парке Кузьминки в XIX веке для усадьбы Кузьминки.

Инфраструктура 
На первых этажах некоторых домов присутствуют магазины продуктов, хозтоваров, парфюмерии, аптеки, парикмахерские, а также школа № 1344, детский сад № 353, кафе «Встреча» и клуб «Академия».

Транспорт 
 Ближайшие станции метро: «Кузьминки» (2,2 км), «Юго-Восточная» (1,6 км). По улице проходят маршруты автобусов: 143; 429; 551к; 569.

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы. ОМК УМ.
 
 Чугунные Ворота — на Яндекс:Картах.

Улицы Москвы, появившиеся в 1960 году